Bert Brugman (1896-1992), een Nederlands poppenspeler
Berry Brugman (1915-1996), een Nederlands kunstschilder
Eddie Brugman (1943), een Belgisch acteur
Frans Brugman (1948), een Nederlandse onderzoeker
Gideon Brugman (1942-2011), een Nederlands stripauteur, illustrator en kunstschilder
Johannes Brugman (ca. 1400-1473), een franciscaner pater, redenaar en dichter
Janny Brugman-de Vries (1918-2006), een Nederlandse beelhouwster
Meiny Epema-Brugman (1930), een Nederlands politica namens de PvdA
Sander Brugman (ca. 1945), een Nederlands politicus namens D66
Til Brugman (1888-1958), een Nederlands schrijfster en dichteres

Zie ook 
Lijst van uitdrukkingen en gezegden A-E voor de uitdrukking praten als Brugman, vernoemd naar Johannes Brugman
Brugmann (doorverwijspagina)